Аполлинарий Владиславович Свенторжецкий (1834 — 1913) — помещик, активный участник восстания 1863 — 1864 годов. Руководил организацией восстания в Раковской волости Минского уезда.

Биография 
Родился 1834 году в имение Великие Кривичи. В 1856 году окончил медицинскую академию в Санкт-Петербурге, где приобщился к польскому освободительному движению, во главе которого стояли такие люди как Огрызко И. П., Калиновский К., Свенторжецкий Б.Ч.. В самом начале восстания назначен Павлом Дыбовским ответственным за организацию повстанческого движения в районе Ракова. В составе отряда Дыбовского прозвище «Заремба» продвигались по лесам Игуменского уезда для соединения с отрядом Болеслава Свенторжецкого в районе деревни Богушевичи. Как активный участник восстания был сослан в Сибирь. В 1876 году, после отбытия наказания, поселился в Варшаве, где на основе его воспоминаний Софьей Ковалевской была в 1911 году издана книга: «Ze wspomnień wygnańca z roku 1863».

Ссылка 
После разгрома восстания Аполлинарий с поддельным паспортом подался в Санкт-Петербург, надеясь оттуда на корабле перебраться за границу. Но наступила зима, навигация закончилась и он вынужден был скрываться сначала в Москве, а позднее в Тамбовской губернии, где был схвачен и заключён под стражу. Из Тамбовской губернии был этапирован в Бобруйск, где был допрошен в Бобруйской крепости. Первоначально его приняли за Болеслава Свенторжецкого, который являлся комиссаром объединённых отрядов в Игуменском уезде, и представлял чрезвычайную ценность для следствия. Из Бобруйска был этапирован в Минск, где помещён в тюрьму, расположенную в бывшем бернардинском монастыре, до окончания следственных действий. Весной 1864 года решением суда был приговорён к ссылке в Иркутскую губернию. Занимался кожевенным производством, в качестве фельдшера служил на Ленских приисках. Посещал острог в Вилюйске, где встречался с Огры́зко И. П. и Чернышевским Н. Г.

Семья 
Принадлежал к древнему дворянскому католическому роду Свенторжецких.

Отец — Свенторжецкий Владислав — имение Великие Кривичи (Воложинский район, Минской области). Участник Польского восстания (1830 г.)

Мать — Свенторжецкая Казимира.

Брат — Свенторжецкий Родриг Владиславович (1824 — 1909) — повстанец 1863 г. Приговорен к 12 годам каторжных работ. Сослан в Сибирь.

Сестра — Свенторжецкая Аниэла Владиславовна.

Сестра — Свенторжецкая Октавия Владиславовна.

Библиография 
Аполлинарий Свентожецкий Воспоминания о Якутии, Койданава, «Кальвіна», 2015.

Примечания

Литература 
 Z. Kowalewska Ze wspomnien wygnanca, Wilno, 1911.
 Матвейчык Д. Удзельнікі паўстання 1863—1864 гадоў. Біяграфічны слоўнік. (Паводле матэрыялаў Нацыянальнага Гістарычнага Архіва Беларусі). Мінск. 2016. С. 513.
 
 Мальдис, Адам Иосифович Мінчане — удзельнікі паўстання 1863—1864 гадоў. // Знакамітыя мінчане. Матэрыялы Беларуска-Польскай навуковай канферэнцыі, Wrocław — Mińsk. 2005. С. 13-16.

Польские повстанцы 1863 года